Pozal de Gallinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozal de Gallinas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pozal de Gallinas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar